Labuť  ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Labuť (Staré Sedliště), Ortsteil von Staré Sedliště
 Labuť (Bílovec), Grundsiedlungseinheit von Bílovec